Lada 1600 bezeichnet bei folgenden Baureihen des Schigulis und Niwas Modelle mit 1,6 Liter Hubraum:

WAS-2105
WAS-2106
WAS-2107
WAS-2121